Naselje u Hrvatskoj
 Klakar, naselje i središte istoimene općine u Brodsko-posavskoj županiji

Naselja u BiH
 Donji Klakar, naselje u Općini Bosanski Brod
 Gornji Klakar, naselje u Općini Bosanski Brod